Länna distrikt kan syfta på:

*Länna distrikt, Södermanland – ett distrikt i Strängnäs kommun och Södermanlands län 2016– 
Länna distrikt, Uppland – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län 2016–

Se även
Länna församling
Länna socken